Thuringen K
Orte in Thuringen